Juho Forsman (ur. ) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 85. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 85

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy